Знаменка може да се отнася за:
 Знаменка – град в Украйна (Кировоградска област);
 Знаменка – селище от градски тип в Русия (Тамбовска област);
 Знаменка – село в Украйна (Одеска област);
 Знаменка — река в Русия.